Balda steht für:
 Balda, deutsches Kunststoffverarbeitungsunternehmen
 Balda-Werk, ehemaliger deutscher Kamerahersteller

Personen:
 Bernd-Rüdiger Balda (* 1939), deutscher Dermatologe
 Fernando Balda, ecuadorianischer Politiker
 Lucio Ángel Vallejo Balda (* 1961), Sekretär der Präfektur für die ökonomischen Angelegenheiten des Heiligen Stuhls

Siehe auch:

 Balder (Begriffsklärung)